Зеетойфель ( — морской чёрт) может означать:
 Зеетойфель (1855) — российская подводная лодка конструкции немецкого инженера Вильгельма Бауэра.
 Проект Зеетойфель — нереализованный немецкий проект мини-субмарин времён Второй мировой войны.
 Зеетойфель («Seeteufel») — яхта Феликса фон Люкнера (Felix Graf von Luckner) — национального героя Германии времён Первой мировой войны.